Gminy w USA:
 Mahoning (ang. Mahoning Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong
 Mahoning (ang. Mahoning Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Carbon
 Mahoning (ang. Mahoning Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lawrence
 Mahoning (ang. Mahoning Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montour
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Mahoning (ang. Mahoning County) – w stanie Ohio